Вторая лига Чехии по футболу 1997/1998 — Пятый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Хмел» и «Карвина».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1997/98 на сайте jfk-fotbal 

1997/1998
Спорт в Чехии в 1997 году
Спорт в Чехии в 1998 году